Herbich ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Herbich (* 1986), polnische Journalistin
 Barbara Herbich (1954–2009), US-amerikanische Dokumentarfilm-Produzentin

 John Herbich (1923–2008), US-amerikanischer Ingenieur und Hochschullehrer